Чемпионат мира по снукеру 1988 (, также известен как 1988 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 16 апреля по 2 мая 1988 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стив Дэвис.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 95 000
 Финалист: £ 57 000
 Полуфиналисты: £ 28 000
 Четвертьфиналисты: £ 14 250
 1/8 финала: £ 7 125
 1/16 финала: £ 4 008
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 9 500
 Высший брейк в квалификации: £ 2 375

Наивысший брейк 

 140 — Стив Джеймс
 141 — Билли Келли (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 
 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1988 год в снукере